South Bristol ist der Name mehrerer Orte in den USA:

South Bristol (Maine)
South Bristol (New York)